Elmerinula är ett släkte av svampar. Elmerinula ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Elmerinula